Charles Normand (1765-1840), architecte, dessinateur et graveur français ;
 Charles Normand,  (1848-1915), auteur et professeur d'histoire français ;
 Charles Normand, (1858-1934), historien, archéologue et architecte français.